Osoby:
 Hermann Fliß – niemiecki polityk
 Mette Fliß – niemiecka czarownica

Zobacz też:
 Fließ
 Fliss